Бритики  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бритики — хутор, Радюковский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область.
 Бритики — деревня, Обольский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область.

Россия 
 Бритики — деревня в Залегощенском районе Орловской области.